Па́вел Гага́рин:
 Гагарин, Павел Гаврилович (1777—1850) — генерал-майор, генерал-адъютант, писатель, дипломат. Супруг Анны Лопухиной-Гагариной.
 Гагарин, Павел Павлович (1789—1872) — действительный тайный советник, крупный помещик. Сенатор (1831), член Государственного совета (1844).
 Гагарин, Павел Сергеевич (1747—1789) — генерал-поручик, поэт, московский обер-комендант.